Bryopelta är ett släkte av svampar. Bryopelta ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bryopelta